De Europese kampioenschappen tafeltennis 2023 worden van 10 tot en met 17 september 2023 door de ETTU georganiseerd in de Zweedse stad Malmö.

Er worden deze editie alleen landenwedstrijden gehouden, zowel voor mannen- als voor vrouwenteams.

Een team bestaat uit drie of vier spelers. Speler 1 of speler 2 mag vervangen worden door speler 4 nadat speler 1 en 2 hun eerste wedstrijd gespeeld hebben. Een landenwedstrijd is gewonnen als er drie wedstrijden zijn gewonnen. De wedstrijden zijn gewonnen als er drie sets zijn gewonnen (best-of-five). Er worden alleen enkels gespeeld.

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen is Duitsland de titelverdediger. Zij, en gastland Zweden, hoeven zich niet te kwalificeren. De overige deelnemende landen nemen eerst deel aan de kwalificaties.

Onderdelen en medailles

Mannen

Geplaatste landen

Resultaten

Groeps fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Knockout fase

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Vrouwen

Geplaatste landen

Resultaten

Groeps fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Knockout fase

Kwartfinales

Halve finales

Finale 

Tafeltennis
2023
Tafeltennis in 2023
Sport in Malmö